Busana ima više značenja:
 Busana, Brescia
 Busana, Reggio Emilia